Nippusaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Nippusaari (ö i Mellersta Finland), Joutsa, 
 Nippusaari (ö i Södra Savolax), Pieksämäki, 

Robotskapade Finlandförgreningar